Der Hanomag 3/17 PS Typ N 53 ist ein Kleinwagen, den die hannoversche Firma Hanomag 1932 als Nachfolger des Typs 3/16 PS  vorstellte.

Der Wagen war gegenüber dem Vorgänger etwas länger und breiter geworden und bot jetzt vier vollwertige Sitze, sowohl in der Limousine als auch in der Cabriolimousine an. Zweisitzer wurden nicht mehr angeboten. Der Motor mit nach wie vor 797 cm³ leistete 17 PS.

Gleichzeitig erschien der Hanomag 4/23 PS Typ N 63, der das Modell 4/20 PS Typ 63 ersetzte.

Im Folgejahr bekam der kleinere Wagen einen stärkeren Motor und nannte sich nun Hanomag 3/18 PS Typ 900. Sein 898 cm³-Motor leistete 18 PS.

Analog dazu brachte man den 4/23 PS als Hanomag 4/23 PS Typ 11 heraus. Der Wagen war etwas schwerer geworden und hatte breitere Reifen. Außerdem gab es wieder ein Vollcabriolet.

Von allen vier Typen zusammen wurden 12.950 Fahrzeuge hergestellt. 1934 ersetzte der Hanomag Garant das Modell 4/23 PS.

Technische Daten 

 L2 = 2-türige Limousine oder Cabrio-Limousine
 Cb2 = 2-türiges Cabriolet

Quelle 
Werner Oswald: Deutsche Autos 1920–1945, 10. Auflage, Motorbuch Verlag Stuttgart (1996), ISBN 3-87943-519-7

3/17 PS
Limousine
Cabriolimousine